Harby – miejscowość w hrabstwie Leicestershire (Anglia)
 Harby – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)